María Valenzuela (n. 1956) attrice argentina.
 María Valenzuela (n. 2002) calciatrice spagnola.